Ghost riders in the sky, een lied van Stan Jones uit 1948 dat tientallen malen werd gecoverd
 The Skyriders, aanvankelijk Electric Johnny & The Skyriders, een skiffleband uit Volendam van 1958 tot 1972, vernoemd naar het bovenstaande lied
 Riders in the Sky (band), Amerikaanse countryband sinds 1977, vernoemd naar het bovenstaande lied